Чемпионат Европы по борьбе 2010 года проводился с 13 по 18 апреля в столице Азербайджана городе Баку. Соревнование проходило в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева.

Участники 

На чемпионате участвовали представители 35 стран, причём в вольной борьбе участвовало 115 спортсменов из 27 стран, в женской — 94 спортсменки из 27 стран, в греко-римской — 152 спортсмена из 32 стран.

Медали 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории, принимающая страна также выделена)

Рейтинг команд

Результаты соревнований

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба

Вольная борьба (женщины)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Фотографии с чемпионата
 Выбран логотип бакинского чемпионата Европы по борьбе

2010
Международные спортивные соревнования в Баку
Апрель 2010 года
Спорт в Азербайджане в 2010 году
2010 год в борьбе
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Азербайджане
Чемпионаты Европы в Азербайджане